Le nom Earl a été utilisé pour divers systèmes tropicaux dans l'océan Atlantique nord :

 Ouragan Earl de 1980, mort et dissipé dans l'Atlantique nord ;
 Ouragan Earl de 1986, mort et dissipé dans l'Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Earl de 1992, qui s'est dirigée vers la Floride avant de s'en éloigner et de ne frapper aucune terre ;
 Ouragan Earl de 1998, qui a frappé la Floride, causant  en dommages et trois morts ;
 Tempête tropicale Earl de 2004, qui a traversé les îles du Vent (Antilles) puis s'est dissipé. La convection restante a reformé l'ouragan Frank sur la côte Pacifique ;
 Ouragan Earl de 2010, qui a atteint la catégorie 4 ; 
 Ouragan Earl de 2016, de catégorie 1 et qui a frappé l'Amérique centrale et le sud du Mexique ;
 Ouragan Earl de 2022, premier ouragan majeur de la saison, qui a affecté les Bermudes et Terre-Neuve.

Voir aussi 

 

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme